Metro 2033 se poate referi la:
 Metro 2033, un roman rus, scris în 2005 de către Dmitrii Gluhovskii
 Metro 2033 (joc video), un joc video cu împușcături, realizat în 2010 în baza romanului